

Bette Midler Sings the Peggy Lee Songbook — двенадцатый студийный альбом американской певицы и актрисы Бетт Мидлер, выпущенный в 2005 году под лейблом Columbia Records. Альбом состоит из каверов на песни Пегги Ли. Пластинка смогла войти в топ-10 чарта Billboard 200. Сингл «Fever» благодаря выпущенным ремиксам добрался до четвёртой строчки в Hot Dance Club Play.

В 2007 году альбом номинировался на премию «Грэмми» в категории «Лучший традиционный вокальный поп-альбом», однако, как и в случае с предыдущим альбомом, Мидлер уступила статуэтку Тони Беннету.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бетт Мидлер
Альбомы Columbia Records
Кавер-альбомы
Трибьют-альбомы